Jméno a příjmení Ludvík Svoboda má více nositelů:

 Ludvík Svoboda (1895–1979), československý generál a prezident
 Ludvík Svoboda (filosof) (1903–1977), marxistický filosof, profesor UK
 Ludvík Svoboda (poslanec) (1929–??), poslanec parlamentu v 60. a 70. letech 20. století